Рожде́ственская Ха́ва — село в Новоусманском районе Воронежской области. Административный центр Рождественско-Хавского сельского поселения.

География 
Расположено на правом берегу реки Хава в 35 км от Воронежа. Ближайшие населённые пункты: Плясово-Снежково, Петропавловка и Успенская Хава.

Прямое автобусное сообщение с Воронежем, через Новую Усмань.

Климат 
Климат умеренно континентальный. Количество осадков колеблется от 500 до 650 мм. Населённый пункт располагается в лесостепной зоне.

История 
Первые поселения на территории села были в бронзовом веке, о чём свидетельствуют археологические раскопки. Само село основано в первое десятилетие XVIII века. Названо по Рождественской церкви и по местонахождению на реке Хаве. В то же время рядом с селом образовались деревни Барсучья, Герасимовка, Мироновка (правый берег Хавы) и Александровка (левый берег Хавы).

Село основано в 1706 году выходцами из села Орлово (в то время - города Орлова). Село находилось на тракте из Хопёрской крепости в крепость Усмань, благодаря чему стремительно развивалось. В 1810 году была возведена каменная Покровская церковь, построенная вместо деревянной церкви Рождества Христова открытой в 1710 году. Долгое время село являлось центром Рождественской волости.

В 1859 году в селе было 248 дворов и проживало 2787 жителей. В 1868 году Покровскую церковь перестроили и освятили во имя Рождества Христова.

Воронежское земство осенью 1894 года профинансировало открытие новой, современно оснащённой больницы. В 1897 году больница была открыта и была оснащена 10 кроватями и родильным отделением на 4 места. Больница состояла из каменного П-образного здания стационара и деревянного здания родильного отделения. 6 марта 1899 года воронежский губернатор разрешил больнице называться «именем Государя-Императора», таким образом ей был присвоен самый высокий статут для медицинского учреждения.

В 1900 году в селе проживало уже 4777 человек в 691 дворе, имелись 2 земские и церковно-приходская школа, 2 маслобойни, 7 кирпичных заводов, 4 столярных и одна сапожная мастерская, 8 мелочных лавок, 2 трактира, 5 рушек, оптовый винный склад, постоялый двор и ярмарка с оборотом до 30 тыс. рублей.

В 1904 была открыта ремесленная школа на 4 класса. В школе было два отделения: столярно-токарное и слесарно-кузнечное. При школе была открыта библиотека. В 1914 году в ней училось 67 учеников, которых вели 12 преподавателей. Проект зданий школьного комплекса разрабатывал известный воронежский архитектор М. Н. Замятнин. Такой же комплекс был открыт в Богучаре.

На 1 января 1905 года в селе проживало 6309 жителей и располагался 901 двор. В земской школе обучалось 93 мальчика и 21 девочка. В церковно-приходской школе — 20 мальчиков и 17 девочек. В школе грамотности — 34 мальчика и 8 девочек. В том же году в селе было создано кредитное товарищество, в котором на 1910 год состоял 1581 член из 22 близлежащих населённых пунктов. Здание кредитного дома по одной из версий проектировал архитектор С. Л. Мысловский, имевший усадьбу неподалёку.

12 сентября 1919 года в годы Гражданской войны в село в ходе конного рейда зашла основная часть 4 Донского корпуса под командованием генерала Мамонтова, давшая 15 сентября бой кавалерийской бригаде красных в районе села.

В 1928 году был создан Рождественско-Хавский район и село стало его центром. В 1928 году село стало районным центром и до 1960 года, когда Рождественско-Хавский район был включён в состав Новоусманского, активно развивалось. За это время был сформирован административный центр села. Население по переписи 1959 года составляло 4424 жителя. После утраты статуса село стало деградировать, что особенно было заметно после распада Советского Союза. В 2000 году в селе проживало 2557 жителей, в 2005 — 2548, в 2007 — 2357 человек. В 2008 году в селе была проведена газификация.

7 октября 2020 года во время природного пожара в селе сгорело несколько домов.

Достопримечательности 

В селе находится 4 объекта культурного наследия — памятника региональной категории охраны. Все они поставлены на охрану постановлением администрации Воронежской области от 18.04.94 г № 510 «О мерах по сохранению историко-культурного наследия Воронежской области». В этот перечень входят:
 Здание волостного правления (начало XX века)
 Училище ремесленное (5 зданий, 1905 год)
 Кредитный дом (1905 год)
 Школа земская (1912 год)
 Братская могила № 272 (1942 год)
Также на территории Рождественской Хавы находится 5 объектов археологического наследия — памятников региональной категории охраны.
 Поселение 1-е (бронзовый век)
 Поселение 2-е (бронзовый век)
 Поселение 3-е (бронзовый век)
 Два одиночных кургана.

Инфраструктура 
В селе имеется средняя школа, музыкальная школа, библиотека, дом культуры, церковь, банк, фельдшерский пункт, сельсовет, почтовое отделение, лесопилка, несколько продовольственных и хозяйственных магазинов.

Улицы села

Почётные жители 
 Быковский М. П.
 Деханов И. В.
 Аскоченский Г. Т.
 Пегарькова К. И.
 Пылев В. С.

Литература

Примечания 

Населённые пункты Новоусманского района